Чуркино — название населённых пунктов в России:

 Чуркино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Чуркино — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Чуркино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Чуркино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Чуркино — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Чуркино — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Чуркино — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Чуркино — деревня в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Чуркино — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Чуркино — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Чуркино — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Чуркино — деревня в Карабихском сельском поселении Ярославского района Ярославской области.
 Чуркино — деревня в Курбском сельском поселении Ярославского района Ярославской области.